

Filosofia 
 Male – in etica, il principio contrario del bene; nelle scienze sociali (psicologia, sociologia), il processo psicopatologico degenerativo, perpetrato da soggetti affetti da psicopatia e tale da condizionare l'equilibrio macro-sociale. È oggetto di studio della ponerologia

Geografia 
 Male – capitale delle Maldive
 Male – antica signoria della Contea di Fiandra, oggi facente parte, come quartiere, della città di Bruges

Album 
 Male – album dei Foetus del 1992
 Male – album di Natalie Imbruglia del 2015

Opere letterarie 
 Il male (o De Malo o Qaestio disputata de Malo) – opera di Tommaso d'Aquino
 Il Male – rivista satirica italiana del passato

Altro 
 MALE – acronimo di Medium Altitude Long Endurance (p2hh), drone militare

Pagine correlate 
Malé